Кызлартау (Кизлартау, Кизлар-Тау) — название гор на Южном Урале:
 Кызлартау — гора в Салаватском районе Башкортостана.
 Кизлартау — гора в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Кызлартау — гора в Оренбургской области.